

Rússia 
 Konstantínovka (Kémerovo), localitat de la província de Kémerovo, a Rússia
 Konstantínovka (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Konstantínovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia

Ucraïna 
 Kostiantínivka (Djankoi), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna
 Kostiantínivka (Simferòpol), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna
 Kostiantínivka (Donetsk), ciutat de la província de Donetsk, a Ucraïna